Fudong bezeichnet:

 Fudong (Helong) (福洞镇), Großgemeinde der Stadt Helong in der chinesischen Provinz Jilin
 Fudong (Lancang) (富东乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Lancang in der chinesischen Provinz Yunnan